Бабко́ — украинская фамилия. Известные носители:

 Бабко, Александр Митрофанович (1932—2021) —  советский и белорусский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Бабко, Анатолий Кириллович (1905—1968) — советский химик-аналитик, академик АН Украинской ССР.
 Бабко, Тихон Федотович (1914—2000) — полный кавалер ордена Славы.